Рижская операция:
 Рижская операция (1917)
 Рижская операция (1944)